Millenium sau Millennium se poate referi la:
 Millenium (formație), o formație muzicală din Chișinău
 Millenium (album), un album al trupei t-Short
 Millennium (film), un film SF din 1999
 Millennium (film serial), un serial de televiziune horror/thriller

Vezi și:
 Biserica Millennium din Timișoara, cea mai mare biserică ro­ma­no-catolică din Timișoara
 Millennium Bank România, o bancă din România care face parte din grupul portughez Millennium BCP
 Millennium Business Center, o clădire de birouri din București
 Millenium Communications, o agenție de relații publice din România
 Millennium Tour, o companie de turism
 CSM Millenium Giarmata, un club de fotbal din Liga a III-a
 Millennium Stadium, un stadion din Cardiff, Marea Britanie
 Windows Me, numit și Windows Millennium Edition